Выборы депутатов Курской областной думы седьмого созыва прошли в Курской области 17—19 сентября одновременно с выборами в Государственную думу РФ, завершившись в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Выборы проходили согласно смешанной избирательной системе: избиралось 22 депутата по партийным спискам с установленным для них 5-процентным барьером и 23 депутата по одномандатным округам (где побеждает кандидат, набравший большинство голосов). Срок полномочий депутатов — 5 лет.

Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования — 902 672. Явка составила 46,46 %.

Ключевые даты 

 17 июня 2021 года депутаты Курской областной думы назначили выборы на 19 сентября 2021 года (единый день голосования).
 19 июня Избирательная комиссия Курской области утвердила план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
 С 19 июня по 18 июля — период выдвижения общеобластного списка кандидатов политической партией (ее региональным отделением), выдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу политической партией (ее региональным отделением), выдвижение путем самовыдвижения.
 По 18 июля — период передачи в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов и общеобластных списков.
 До 17 сентября — агитационный период для политической партии (ее регионального отделения) и кандидатов.
 С 21 августа до 17 сентября — период предвыборной агитации в СМИ.
 С 14 по 19 сентября — период запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в СМИ.
 С 17 по 19 сентября — дни голосования.

Избирательные округа

Участники

Выборы по партийным спискам

Выборы по одномандатным округам

Результаты 
Распределение мандатов по пропорциональной системе проводилось методом Империали с той поправкой, что перед началом вычисления квот каждой партии, прошедшей 5-процентный барьер, выдавалось по одному месту.

Из 23 округов Умное Голосование поддержало кандидатов: в 2 — занявших первое место, в 11 — второе место, в 8 — третье, в 2 — четвертое.

Примечания 

Курская область
Курская областная дума (2021)
Курская область (2021)